Hypogloeum är ett släkte av svampar. Hypogloeum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hypogloeum